Brecon and Radnorshire steht für:

 Brecon and Radnorshire (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Brecon and Radnorshire (Wahlkreis, Wales), Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales